Rakovice est un toponyme qui peut désigner :

Rakovice, une commune du district de Piešťany, dans la région de Trnava.

Rakovice, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.